Lison (gemeente), een gemeente in het Franse departement Calvados
 Lison (rivier), een rivier in het Franse departement Doubs
 Lison (wijn), een Italiaanse witte wijn uit Friuli

Zie ook 
 Châtillon-sur-Lison, een gemeente in het Franse departement Doubs
 Cussey-sur-Lison, een gemeente in het Franse departement Doubs